Ралли Франции 2016 года (официально 59ème Tour de Corse, Ралли Корсики) — десятый этап чемпионата мира по ралли 2016 года, проходивший с 30 сентября по 2 октября. Это 59-ое Ралли Корсики в истории и 38-ое в рамках чемпионата мира, а также 43-ый французский этап мирового первенства. Впервые на корсиканском этапе победил француз Себастьен Ожье.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Сходов среди участников высшей категории не было. В WRC-2 сошли Кевин Эббринг, Стефан Сарразен, Брайан Боффье и другие.

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 10, 42 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2016 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2016 году